HKL ist die Abkürzung für:
 Handelsklasse (auch Güteklasse), Kategorisierung für empfindliche oder leicht verderbliche Ware
 Häufigkeitsklasse, ein Begriff aus der Linguistik
 Hauptkampflinie, Linie mit direktem Feindkontakt
 Hauptkampflinie (Band), deutsche Rechtsrock-Band
 Heimkehrerlazarett Gronenfelde in Frankfurt (Oder), 1945
 Heizung, Klima, Lüftung, ein Sammelbegriff in der Klimatechnik, siehe auch HLKK-Anlage
 Helsingin kaupungin liikennelaitos, die Verkehrsbetriebe der finnischen Hauptstadt Helsinki
 Herkunftsland, im Ausländerrecht (insbesondere im Asylverfahren)
 Herzkatheterlabor, Herzkathetermessplatz
 Herz und Kreislauf, siehe Herz-Kreislauf-Erkrankung
 Hinterkammerlinse, künstliche Linse im menschlichen Auge, siehe Intraokularlinse
 HKL Baumaschinen, deutsches Baumaschinenunternehmen
 Hohlkathodenlampe

hkl ist die Abkürzung für:
 Millersche Indizes

hKl ist die Abkürzung für:
 harte Kontaktlinse

HKL